Slutspelet i A-League 2017/2018  behandlar slutspelet i A-League 2017/2018, slutspelet startade med kvartsfinalen mellan Melbourne City och Brisbane Roar den 20 april 2018 och avslutades med Grand Final mellan Newcastle United Jets och Melbourne Victory

Tabell

Slutspelsträd

Matcher

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Källor
 A-Leagues officiella hemsida
 Rsssf.com

A-League 2017/2018